Бадя́ги  — семейство пресноводных губок из класса обыкновенных (Demospongiae).

Строение и образ жизни 

Встречаются на подводных предметах в виде неправильных или древовидных обрастаний до  в длину. В водоёмах выполняют роль организма-фильтратора: губка высотой в 7 см за сутки процеживает более 20 литров воды. Живые бадяги имеют зелёный, желтоватый, грязно-белый или коричневый цвет; окраску им придают частицы грунта и/или симбиотические водоросли, содержащиеся в скелете. Скелет бадяг построен из спикул — микроскопических игл, состоящих из  и белка .

Размножаются половым путём, а также почкованием. В умеренном поясе бадяги к зиме отмирают, образуя большое число зимних почек (геммул) — шаровидных телец менее  в диаметре, одетых прочной защитной оболочкой. Весной из геммул развиваются молодые губки.

Прикладное значение 
Бадяги могут приносить вред, поселяясь в водопроводных трубах и засоряя их.

Применение 

Порошок из сухой бадяги — средство для растирания, используемое при ревматических и других болях. Также мази из бадяги полезны для устранения гематом.

В старину женщины натирали щёки порошком из сушёной бадяги для создания румянца.

Благодаря своей дешевизне порошок бадяги пользовался популярностью среди актёров, которые также использовали его с той же целью. Возможно, оттуда и пошло выражение «разводить бодягу» — это своего рода игра слов: «разводить [водой] притирание» и попутно с этим «разводить пустые разговоры, балагурить и шутить».

Роды 

 
 
 
 
 
  — Эфидеции
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  —

Примечания

Ссылки 
 

Обыкновенные губки
Семейства животных